Polska Liga Koszykówki - sezon 2000/2001

Kolejność po rundzie zasadniczej

Play-off 

Mecze o 3 miejsce: Prokom Trefl Sopot-Hoop Blachy Pruszyński Pruszków 3-1 (76:71, 72:70, 84:86, 73:67).

Miejsca 5-8 (mecz i rewanż) 
 Brok M&S Okna Słupsk-Malfarb Budrem Stal Ostrów Wlkp. 88:96, 84:99
 Pogoń Ruda Śląska-Spójnia Stargard Szczeciński 81:71, 68:77

o 5 miejsce 
 Pogoń Ruda Śląska-Malfarb Budrem Stal Ostrów Wlkp. 85:81, 81:91

o 7 miejsce 
 Brok M&S Okna Słupsk-Spójnia Stargard Szczeciński 72:75, 78:95

Mecze o miejsca 9-15

Ostateczna kolejność 

Do PLK awansowała Noteć Inowrocław.

Polska Liga Koszykówki
2001 w koszykówce
2000 w koszykówce
2000 w polskim sporcie
2001 w polskim sporcie